A pandemia de COVID-19 em Goiás teve início em 12 de março de 2020, quando foram confirmados três casos da doença no estado, dois na capital Goiânia e um em Rio Verde. A primeira morte, por sua vez, foi registrada duas semanas depois, em 26 de março, na cidade de Luziânia, sendo o primeiro óbito na região Centro-Oeste do país.

Histórico 
A participação de Goiás na pandemia de COVID-19 no Brasil começou antes de ser notificado o primeiro caso no país: em 3 de fevereiro de 2020, Luiz Henrique Mandetta, então Ministro da Saúde, encabeçou a determinação do retorno de brasileiros moradores de Wuhan, epicentro da pandemia na China. Decidiu-se, portanto, que os 58 brasileiros voltassem ao país e permanecessem dezoito dias em quarentena na cidade de Anápolis.

Em 12 de março de 2020, Goiás confirmou os três primeiros casos do novo coronavírus no Estado. Um caso é uma idosa de 60 anos, moradora de Rio Verde, que retornou recentemente de viagem à Espanha. Os outros dois casos são na capital, Goiânia, e são duas mulheres que retornaram de viagem ao exterior, uma da Itália e outra dos Estados Unidos.

Em 26 de março de 2020, Goiás confirmou primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Se trata de uma moradora de Luziânia. Ela tinha 66 anos, e era portadora de hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Em 3 de abril de 2020, a capital Goiânia registra a primeira morte causada por COVID-19, a segunda no Estado. Era uma paciente de 87 anos, cardiopata e diabética.

Vacinação 

A vacinação em Goiás foi iniciada em 18 de janeiro de 2021, um dia após a aprovação da CoronaVac e da Oxford-AstraZeneca pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o início da imunização no Brasil em São Paulo, sendo o segundo estado do país a começar a aplicação. A primeira dose foi aplicada pelo próprio governador e médico Ronaldo Caiado em Maria Conceição da Silva, idosa hipertensa moradora de um asilo em Anápolis.

No mesmo dia, a capital do estado, Goiânia, tornou-se a segunda cidade no processo de imunização, com um ato simbólico em homenagem aos profissionais da saúde. Em 19 de janeiro, Trindade começou a vacinação, sendo o terceiro município a iniciá-la. Aparecida de Goiânia e Caldas Novas, em seguida, também se destacaram como as primeiras cidades de Goiás nesta primeira remessa.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados: 

Até 17 de abril de 2021.

 
Pandemias ou epidemias em curso